Montchamp ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Montchamp (Calvados)
 Montchamp (Cantal)